1732 км, 1732-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1732 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Челябинская область). Код 655920. 
 1732 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Забайкальский край). Код 904461